Bernd Rosenberger ist der Name folgender Personen:

* Bernd Rosenberger (Mathematiker) (* 1944), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Politiker (CDU)
 Bernd Rosenberger (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballtorhüter